Tóth András
 Tóth András (1858–1929) szobrász
 Tóth András (1882–1969) irodalomtörténész, pedagógus
 Tóth András (1918–1982) fogszakorvos
 Tóth András (1932–1984) Kossuth-díjas traktoros
 Tóth András (1946) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Tóth András (1949) labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Tóth András (1949) politikus, országgyűlési képviselő
 Tóth András (1958) újságíró
 Tóth András (1973) labdarúgó (Vasas)
 Tóth András (1979) jogász, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese (2010–)
 Tóth András (1981) rendező
 Tóth András (1992) színész
 Tóth András karikaturista
 Tóth András rockzenész (EZ Basic)

hasonló nevűek
 Tóth András János (1946–2017) Pusztaszentlászló polgármestere 1998–2008
 Tatai-Tóth András (1948) tanár, politikus, országgyűlési képviselő
 Tóth András Tozzi (1976) újságíró, riporter, kulturális szervező
 Tóth András Ernő (1969) színész, rendező a Janus Egyetemi Színház (JESZ) alapítója, vezetője
 D. Tóth András (1981) újságíró, riporter, műsorvezető, az RTL Klub munkatársa